Виница може бити:

 Општина Виница (Северна Македонија), општина у Источном региону, Северна Македонија
 Општина Виница (Хрватска), општина у Вараждинској жупанији, Хрватска